Ramat :
 Aurel Ramat (né en 1926),  typographe franco-canadien. 
 Ramat (ruisseau)
 Ramat Gan,  ville israélienne